Perilitus belokobylskiji (Shamim, Ahmad & Samiuddin), een schildwesp
 Perilitus belokobylskiji (Haeselbarth), een schildwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing